Amata puede referirse a lo siguiente:

 Amata.— Esposa del rey Latino.
 Amata (apellido).— Apellido japonés.
 Amata (asteroide).— Asteroide del cinturón principal.
 Amata (Australia).— Localidad de Australia.
 Amata (género).— Género de insectos.
 Amata (nombre).— Nombre de pila femenino.